Орио́ль Роме́у Вида́ль (; 24 сентября 1991, Ульдекона, Испания) — испанский футболист, опорный полузащитник клуба «Жирона».

Клубная карьера 
Ромеу перешёл в молодёжный отдел «Барселоны» в 2004 году от её каталонского соседа «Эспаньола». Менеджер Хосеп Гвардиола впервые выставил его на поле в товарищеском матче против команды «Казма» из Кувейта, а затем включил его в состав команды на Клубном чемпионате мира 2009, который проходил в Абу-Даби. 13 августа 2010 года Ромеу был включён в стартовый состав в матче с «Севильей» в первом туре Суперкубка Испании, тем самым, дебютировал в официальных матчах. Игра завершилась поражением 1:3, Ориоль отыграл все 90 минут. 6 сентября появились сообщения о том, что менеджер английского клуба «Арсенал» Арсен Венгер заинтересовался Ромеу, отправив разведчиков смотреть его выступления, что заставило «Барселону» в спешном порядке предложить Ориолю контракт. 15 мая 2011 года Ромеу впервые появился в Примере, сыграв последние 10 минут с клубом «Депортиво», выйдя на замену вместо другого выпускника молодёжного клуба, мексиканца Джонатана дос Сантоса. 23 июля 2011 года подписал контракт с лондонским «Челси», сумма сделки — 5 млн евро. 12 июля 2013 года на правах аренды перешёл в «Валенсию». 17 июля 2014 года Ромеу подписал новый контракт с «Челси», рассчитанный до 2017 года, однако 4 августа был отдан в годичную аренду в клуб немецкой Бундеслиги «Штутгарт». 13 августа 2015 года Ромеу подписал трёхлетний контракт с клубом «Саутгемптон».

Международная карьера 
После начала профессиональной карьеры за «Барселону» в 2009 году, Ромеу стал регулярно играть в основе в сборных до 19 и до 20 лет, подавал надежды на молодёжном чемпионате Европы 2010.

Достижения 
 Барселона
 Чемпион Примеры: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Испании: 2010
 Итого: 2 трофея

 Челси
 Обладатель Кубка Англии: 2012
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2012
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2013
 Итого: 3 трофея

 Сборная Испании
 Чемпион Европы среди юношей до 17 лет: 2008

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Саутгемптона» 
 Профиль футболиста на официальном сайте английской Премьер-лиги 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Жирона»